Molina de Segura är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Molina de Segura ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Molina de Segura är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Molina de Segura. Runt Molina de Segura är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Murcia,  km sydost om Molina de Segura. Omgivningarna runt Molina de Segura är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i regionen Murcia